Сладоледът от мастика е често срещан в Турция и Азербайджан. Обикновено се прави с мляко, захар, салеп и мастика. Тъй като истинската мастика е скъпа и трудна за намиране, продавачите на сладолед от другите страни предпочитат да заменят мастика с глюкоза. Смята се, че произлиза от региона на град Кахраманмараш.

Типове сладолед от мастика 
 Гръцкият сладолед от мастика обикновено има най-добрия вкус заради най-високото качество на мастика.

 Турски сладолед от мастика или дондурма (сладоледът на град Кахраманмараш). Той е много по-труден и по-тежък от арабския сладолед от мастика. Той има повече мазнини, защото има по-сладък крем или тежък крем с висок процент на мазнини. В миналото хората, които живеели в планините, го правели със сняг, козе мляко, мастика и прах от орхидеи. В югоизточната част на Турция сладоледът е по-твърд и лепкав, поради праха от орхидеите, които растат там. Този сладолед е толкова твърд, че се яде с нож и вилица.

 Арабски сладолед от мастика или буоза (млечен сладолед) е влакнест и еластичен. Той е много лепкав, заради което се топи по-бавно в горещите арабски страни. В Ирак, обичайно е да се яде сладолед на квадратни дървени пръчки. Този тип е често срещан в Сирия и Ливан. Има продавачи на сладолед, които показват на туристите, къде насищат „маститната смола“ с хаван и пестик, докато пеят и играят. В стария град Дамаск има известен магазин за сладолед, наречен „бакаш“, който е известен в арабския свят с арабския сладолед от мастика. Това е популярна атракция за туристите.

Вижте също 
 Мастикс

Външни препратки 
 The Tears of Chios – Mastic ice cream adventures
 Greek Mastic Ice Cream
 Ice Cream of Kahramanmaraş
 SBS food – Dondurma (Turkish Ice-cream)

Сладолед
Средиземноморска кухня
Кухня на Близкия изток